Altmannshof ist der Ortsname von

 Altmannshof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Altmannshof (Poppenricht), Ortsteil der Gemeinde Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern